Polita ist der Familienname folgender Personen:

 Alessia Polita (* 1985), italienische Motorradrennfahrerin
 Alessandro Polita (* 1984), italienischer Motorradrennfahrer

Siehe auch:
 Politta